Tres Pozos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Tres Pozos, San Luis Potosí, ort i Xilitla, 
 Tres Pozos, Chiapas, ort i Tenejapa,